Pietro Ziani ist der Name folgender Personen:

*Pietro Ziani (Doge) (~1153/1155–1229), Doge von Venedig
Pietro Andrea Ziani (1616–1684), italienischer Organist und Komponist